Camilleri è un cognome di origine siciliana, diffusosi fuori dall'isola attraverso le emigrazioni individuali e di massa.

In particolare, nell'isola di Malta è tradizionalmente un cognome molto ricorrente.

Come tutti i cognomi con suffisso -eri, è originariamente tipico della provincia agrigentina. Trattasi di termini in Siciliano -spesso di derivazione ispanica- che indicano una attività, una professione, come, ad esempio, Palminteri (da palmento), Dispinzeri (addetto alla dispensa, alle vettovaglie), Carpinteri (falegname: in spagnolo carpentero) ed appunto Camilleri.

In particolare, il nome Camilleri indicava l'attività di portantino (dallo spagnolo camilla=lettiga) e, in senso lato, l'inserviente. 

Andrea Camilleri – scrittore, sceneggiatore e regista italiano
Antoine Camilleri – arcivescovo cattolico maltese
Anton Camilleri – ex calciatore maltese
David Camilleri – calciatore maltese
Edwin Camilleri – ex calciatore maltese
Gennaro Camilleri – calciatore maltese
Joe Camilleri – calciatore maltese
John Camilleri – calciatore maltese
Louis Carey Camilleri – manager egiziano – maltese
Katrine Camilleri – avvocato maltese
Morena Camilleri – cantante maltese
Paul Camilleri – astronomo australiano
Pino Camilleri – politico italiano
Ryan Camilleri – calciatore maltese
Salvatore Camilleri – scrittore, poeta e traduttore italiano
Silvio Camilleri – calciatore maltese
Steven Camilleri – pallanuotista maltese
Toninu Camilleri – calciatore maltese
Vincenzo Camilleri – calciatore italiano